Die 1. Liga 1983/84 war die 50. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 6. August 1983 und endete am 13. Juni 1984.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1983/84 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983/84